Armero steht für:
 Armero, Stadt in Kolumbien

Armero ist der Name folgender Personen:
 Francisco Armero Peñaranda (1804–1866), spanischer Ministerpräsident
 Pablo Armero (* 1986), kolumbianischer Fußballspieler